Goyon de Matignon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Auguste de Goyon de Matignon (1647–1729), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Jacques de Goyon de Matignon (1643–1727), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Condom